Каталымов — фамилия; имеет женскую форму Каталымова.
 Каталымов, Борис Николаевич (1932—2013) — советский и казахстанский шахматист, геолог.
 Каталымов, Михаил Васильевич (1907—1969) — советский агрохимик, академик ВАСХНИЛ.